

Pessoas
Chris Killen

Localidades
Killen (Alabama)

Veja também
Killeen

Desambiguação